ТУМ — Товариство української мови імені Тараса Шевченка

Топоніми 

 Тум  — місто в Німеччині, в землі Саксонія
 Тум  — село в Польщі, Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Тум — присілок, Ярський район, Удмуртія
 Тум — річка в Удмуртії, права притока Чепци

Див. також 

 Тума́